Cet article recense les hôtels de département de France, c'est-à-dire les édifices hébergeant les conseils départementaux. Est aussi listé l'hôtel de la métropole de Lyon en raison du statut de collectivité territoriale de cette dernière, crée le . De plus, l'hôtel du département du Rhône est toujours situé à Lyon, bien que ne se situant plus dans le département du Rhône à la suite de la création de la métropole de Lyon. En Guyane et en Martinique, les conseils généraux ont été fusionnés fin 2015 avec les conseils régionaux (régime de la Collectivité territoriale unique, qui s'appliquera également en 2018 à la Corse) ; les bâtiments cités pour ces départements ne sont plus utilisés, ces collectivités siégeant dans les anciens locaux du conseil régional. Le Conseil départemental de Mayotte exerce également les attributions d'un conseil régional.

Liste

Annexes

Liens internes 
 Liste des hôtels de préfecture de France
 Liste des hôtels de région de France
 Liste des hôtels de ville de France

Liens externes 
 

+
Département